Улица Братьев Лизюковых — улица в юго-западной части Гомеля.

Улица расположена параллельно между проспектом Октября и улицей Пенязькова. Проходит по территории Советского района города.

История и этимология годонима 
Улица названа в 1968 году в честь братьев Лизюковых: Александра Ильича, Петра Ильича и Евгения Ильича. Все братья погибли в годы Великой Отечественной войны. Первым из названных братьев присвоено звание Героев Советского Союза, Александру Ильичу в 1941 году, Петру Ильичу в 1945 году. В 2017 по улице организованы автобусные маршруты 26 и 52. 8 января 2019 года начал движение троллейбусный маршрут 24 (первый в городе, на котором работают электробусы с динамической подзарядкой из-за отсутствия контактной сети на части маршрута).

Облик улицы 

Улица застроена пяти- и девятиэтажными жилыми домами. На ней также расположены:

 Гомельская областная больница
 Поликлиника
 ОАО «Милкавита» (ранее ОАО «Молочные продукты»)
 Гимназия № 36 (на здании которой установлена мемориальная доска братьям Лизюковым; на доме № 7 — памятная доска о названии улицы. В гимназии также создан посвящённый им музей.)

Пересекает улицы 
 Гельман
 Серёгина
 Карбышева

См. также 
 Улица Генерала Лизюкова — улица в Воронеже, в честь Александра Ильича Лизюкова.

Литература 

 Гомель. Энциклопедический справочник. — Мн.: БелСэ, 1991. — 527 с.
 Гомель. Атлас. — Мн.: Белкартография, 2005. — 41 с.

Братьев Лизюковых
Советский район (Гомель)